Гран-при Европы 2000 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме в Нюрбургринг, в Нюрбурге, Германия. Соревнования состоялись 21 мая 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:22,269
 Ник Хайдфельд квалифицировался на 13 позиции, но был исключен из гонки из-за недовеса своего автомобиля на 2 килограмма.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы